Анатолій Кіндратович Фартушняк (15 січня 1941, смт Стара Ушиця, Україна — 24 березня 2019, м. Тернопіль, Україна) — український історик, громадський діяч. Батько Юрія Фартушняка. Кандидат історичних наук (1976), доцент.

Життєпис 
Анатолій Фартушняк народився 15 січня 1941 року в смт Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району Тернопільської області України.

Закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський технікум, історико-філологічний факультет Кам'янець-Подільського педагогічного інституту, історичний факультет Чернівецький університет (1967, нині національний університет), аспірантуру Київського університету. 

Працював: 
 старшим викладачем, головою профспілки працівників Тернопільського фінансово-економічного інститу (нині національний економічний університет),
 деканом факультету громадських професій (1978—1984), голова товариства «Знання» (1983—1990) та профспілки працівників цього навчального закладу (1993—2001), доцентом кафедри історії України в Тернопільському педагогічному інституті.

Помер 24 березня 2019 року.

Наукова діяльність 
У 1976 році захистив дисертацію.

Автор більше 50 наукових праць.

Відзнаки 
 медаль «Ветеран праці»,
 медаль «Відмінник освіти України» (1995),
 відзначений грамотами і подяками.

Примітки

Джерела 
 
 Відійшов у засвіти колега... , ТНПУ

Уродженці Старої Ушиці
Українські історики
Українські громадські діячі
Кандидати історичних наук України
Випускники Чернівецького університету
Викладачі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка